La competició individual femenina va ser una de les proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Londres de 1908. La competició es disputà entre el 7 i l'11 de juliol de 1908, amb la participació de només 5 tennistes, totes britàniques.

Classificació 

El gran nombre de renúncies va provocar que el quadre estigués gairebé buit. Això va provocar situacions molt estranyes, per exemple, una tennista va arribar a la final sense disputar cap partit mentre l'altre finalista havia guanyat dos partits. Chambers va haver de guanyar tres partits per aconseguir la medalla d'or, Boothby i Winch foren medalles d'argent i bronze respectivament sense guanyar cap set, i Morton es quedà sense medalla tot i haver guanyat un partit.

Quadre

Bibliografia 
 Cook, Theodore Andrea (1908). The Fourth Olympiad, Being the Official Report. London: British Olympic Association.
 De Wael, Herman (2001). "Tennis 1908". Herman's Full Olympians.

Enllaços externs 
 Quadre individual femení  a ITF 
 Quadre individual femení  a Sports-Reference 

Femeni Individual
Competicions tennístiques femenines